Spojení písmen S a Y může mít různé významy:

SY 
 SY – kód ISO 3166-2 pro Sýrii
 bývalá SPZ okresu Svitavy

Sy 
 Sy (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko

.sy 
 .sy – internetová doména nejvyššího řádu pro Sýrii